Le Message (titre original ) est le douzième épisode de la série télévisée américaine de   créée par Joss Whedon. C'est le second de trois épisodes qui n'avaient pas été diffusés lors de la première diffusion de la série par le réseau Fox.

Résumé 
Un ancien soldat indépendantiste, qui avait servi aux côtés de Mal et Zoe, fait un retour théâtral, avec un officier de l'Alliance sadique à ses trousses.

Production

Écriture 
Joss Whedon et Tim Minear ont été les principaux scénaristes de cet épisode.

Casting 
 Jonathan M. Woodward
 Richard Burgi
 Al Pugliese
 Tod Nakamura
 Craig Vincent
 Morgan Rusler

Réalisation 
L'épisode est réalisé par Tim Minear.

Réception

Critiques 

Noel Murray et Donna Bowman en ont fait une critique.

Thèmes et analyses

Lien externe

Notes et références

Références

Bibliographie 
 
 Commentaire audio de l'épisode par les acteurs Alan Tudyk et Jewel Staite

Épisode de Firefly
Épisode de série télévisée écrit par Joss Whedon